Гурман — фамилия. Носители:

 Гурман, Владимир Иосифович (1934—2016) — российский математик, специалист в области оптимального управления.
 Гурман, Изя Ильич (род. 1949) — советский футболист.
 
 Гурман, Михаил Ильич (род. 1953) — советский футболист.

Также 
 Гурман — ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков.
 Гурман — река в России, протекает в Краснодарском крае, Республике Адыгея.